Cameron Mitchell – personaggio di Stargate SG-1
Cameron Mitchell – attore statunitense
Cameron Mitchell – cantautore statunitense